Osoby:
 Zeffiro Furiassi (1923-1978) – włoski piłkarz
Technika:
 „Zeffiro” – włoski niszczyciel typu Nembo z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Zeffiro” – włoski niszczyciel typu Turbine z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Zeffiro” – włoska fregata rakietowa typu Maestrale z lat 80. XX wieku